Май Вольфович Данциг,  (, Мінськ — 26 березня 2017) — білоруський художник, професор державної Академії мистецтв.

Творчість 
 Мій Мінськ
 Білорусь — партизанська матір
 Партизанське весілля
 Натюрморт. Про Велику Вітчизняну…
 Спадщина
 І пам'ятає світ врятований
 Моє місто старожитне, молоде
 портрети А. Онікейчика, А. Адамовича, Василя Бикова та багатьох інших сучасників.

Література 
 Май Данциг: живопись: альбом / авт. текста Г. А. Фатыхова. — Мн. : Интернешнл Транс-Кэпитэл, 2001. — [45] с., включ. обл.
 Данцыг Май Вольфавіч // Бел. энцыкл. : у 18 т. Мн., 1998. Т. 6.
 Данцыг Май Вольфавіч // Беларускі саюз мастакоў : энцыкл. давед. Мн., 1998.
 Данцыг Май Вольфавіч // Беларусь: энцыкл. давед. Мн., 1995.
 Шаранговіч, Н. Мастак, улюбёны ў Мінск / Наталля Шаранговіч // Беларусь. 2001. № 9.
 Фатыхова, Г. «Мой город древний, молодой» / Галина Фатыхова // Нёман. 2001. № 10.
 Ліхінец, І. Мы не горшыя, мы — лепшыя / Ігнат Ліхінец // Альманах: Зап. Бел. дзярж. акад. мастацтваў. 2000. № 3.
 Левина, А. Кто спасет красоту? / Алла Левина // Мишпоха. 2000. № 7.

Білоруські художники
Уродженці Мінська
Білоруські євреї